Барис () је казахстански хокејашки клуб из Астане. Клуб се тренутно такмичи у Континенталној хокејашкој лиги.

Историја 
Барис је основан 1999. године. Почео је да се такмичи у Хокејашкој лиги Казахстана у сезони 2001/02. и такмичио се до 2007, кад прелази у ВХЛ, другом рангу такмичења у Русији. Након сезоне 2007/08. које су провели у у ВХЛ-у, клуб је примљен у Континенталну хокејашку лигу. 

У Континенталној хокејашкој лиги Барис је прву победу остварио 3. септембра 2008. године против Нефтехимика у Нижнекамску када су победили 2:1 после пенала. Прву победу на домаћем терену су остварили 14. септембра 2008. када су победили Салават Јулаев 3:2 након пенала.

Други тим Бариса, Барис II такмичи се у Хокејашкој лиги Казахстана.

Састав тима 
Од 9. септембра 2011.

Види још 
 Континентална хокејашка лига

Референце

Спољашње везе 

Б
Б
Спорт у Астани